Název Girolles mají dvě obce ve Francii:

 Girolles (Yonne) – obec v departementu Yonne
 Girolles (Loiret) – obec v departementu Loiret